Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al III-lea î.Hr. - Secolul al II-lea î.Hr. - Secolul I î.Hr.

Decenii: Anii 240 î.Hr. Anii 230 î.Hr. Anii 220 î.Hr. Anii 210 î.Hr. Anii 200 î.Hr. - Anii 190 î.Hr. -Anii 180 î.Hr. Anii 170 î.Hr. Anii 160 î.Hr. Anii 150 î.Hr. Anii 140 î.Hr.

Ani: 202 î.Hr. 201 î.Hr. 200 î.Hr. 199 î.Hr. 198 î.Hr. - 197 î.Hr. - 196 î.Hr. 195 î.Hr. 194 î.Hr. 193 î.Hr. 192 î.Hr.

 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

197 î.Hr.